Яркуль — топоним в России:

 Яркуль — село в Купинском районе Новосибирской области.
 Яркуль — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Яркуль — озеро в Новосибирской области.

См. также 
 Новояркуль 
 Яркуль-Матюшкино
 Яркульский сельсовет